O St Roch United Football Club é um clube de futebol com sede em Bel Ombre, Seicheles. A equipe compete no Campeonato Seichelense de Futebol.

História 
O clube foi fundado em Bel Ombre, na ilha de Mahé.

Ligações externas 
 Perfil na Transfermarkt 

Clubes de futebol das Seicheles